Landesregierung Anfinn Kallsberg bezeichnet mehrere Regierungen der Faröer:
 Landesregierung Anfinn Kallsberg I (1998 bis 2002)
 Landesregierung Anfinn Kallsberg II (2002 bis 2004)